Semide (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Ardennes
 Semide (Portugal), een gemeente in het Portugese district Miranda do Corvo